Мак-Кин:
  Мак-Кин  — остров в Тихом океане
 Мак-Кин — округ в штате Пенсильвания.
 Мак-Кин, Кип — основатель Международной Церкви Христа
 Мак-Кин, Дэйв (Dave McKean) — известный американский художник, актер, автор комиксов